

Téléfilm 

 , est un téléfilm réalisé par Stuart Cooper en 1998.

Cinéma 

  est le titre original du film L'Emprise, réalisé par Jack Bernhard en 1948 ;
  est le titre original du film La Proie réalisé par  en 1995 ;
  est le titre original du film Traqué,  réalisé par William Friedkin en 2003 ;
 , est un film américain réalisé par Josh Stewart en 2013.